Układ elektroenergetyczny – zespół elektrowni i sieci służący do wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej na danym terenie. Jeżeli taki układ obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium państwa, to nazywamy je państwowym systemem elektroenergetycznym.

Bibliografia 
 Jerzy Niebrzydowski, "Sieci elektroenergetyczne", Białystok 1995, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, ISBN 83-86272-19-8

 
 
 
 
 

Rynek energii elektrycznej

de:Stromnetz
en:Electrical grid
es:Sistema de suministro eléctrico
fr:Réseau électrique
no:Fordelingsnett
ru:Сеть электроснабжения
fi:Sähköverkko